Шуров — русская фамилия. Известные носители:
 Шуров, Александр Израилевич (1906—1995) — советский артист эстрады и киноактёр, куплетист.
 Шуров, Дмитрий Игоревич (род. 1981) — украинский музыкант и певец, клавишник.
 Шуров, Пётр Евдокимович (1897—1942) — генерал-майор.